Kamence (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
 Kamence (Rogaška Slatina), een plaats in de Sloveense gemeente Rogaška Slatina
 Kamenče,  een plaats in de Sloveense gemeente Braslovče